MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej